Joseph Wright  peut désigner :
 Joseph Wright of Derby (1734-1797), un peintre britannique ;
  (1810-1867), un gouverneur américain ;
 Joseph Wright (1855-1930), un philologue britannique ;
 Joseph C. Wright (1892-1985), directeur artistique américain.